Salto Grande
Salto Grande (Santa Fé)
Fazenda Salto Grande
Usina Hidrelétrica de Salto Grande

Ou ainda:
The Hudsucker Proxy, filme com Tim Robbins exibido em Portugal como O Grande Salto
Grande Rebote (ou Grande Salto), modelo teórico de explicação para a origem do Universo
Grande Salto Adiante, campanha sociopolítica de Mao Tsé-tung

Desambiguação